Космическая программа Китайской Народной Республики (КНР) начата в 1956 году. Первый спутник в рамках программы был запущен в 1970 году.

Хотя исторически Китай был пятой космической державой (запускающей спутники самостоятельно), в начале XXI века он вошёл в первую тройку космических сверхдержав по потенциалу, а в отдельных областях занял лидирующие позиции. Китай располагает разнообразными ракетами-носителями вплоть до тяжёлых, имеет обширный набор прикладных спутников практически всех видов, включая геостационарные, запускает межпланетные станции (АМС) к Луне и к Марсу. За полвека им было запущено более трёхсот спутников.

 В 1976 году Китай третьим в мире создал технологию возвращения спутников.
 В 2003 году Китай стал третьей в мире космической сверхдержавой, имеющей собственную пилотируемую космонавтику.
 В 2007 году Китай третьим в мире продемонстрировал обладание технологией противоспутниковых ракет (перехвата ИСЗ).
 В 2007, 2013 и 2014 гг. соответственно Китай стал третьей страной с лунно-орбитальной АМС, лунно-посадочной АМС с луноходом и АМС с возвращаемым аппаратом с лунной орбиты, а в 2012 году четвёртым в мире произвёл изучение с помощью АМС астероида.
 В 2011 году Китай запустил свою первую орбитальную станцию и произвёл первую стыковку, а также стал второй страной по количеству выполненных космических запусков, превзойдя США и уступив только России.
 В 2012 году в Китае состоялся первый пилотируемый полёт на национальную орбитальную станцию.
 В 2016 году Китай стал пионером развития космической навигации по пульсарам.
 В 2018 году Китай стал мировым лидером по космическим запускам, произведя за год 37 запусков.
 В 2022 году Китай стал единственным в мире обладателем национальной многомодульной орбитальной станции (вторым в истории после СССР).

Китай является одним из крупнейших игроков рынка по предоставлению пусковых услуг для других стран и организаций, а также является разработчиком и изготовителем спутников по их заказам (например, для Нигерии) и участвует в совместных программах (например, с Бразилией). В связи с развитием независимой программы национальных космических станций Китай в Международной космической станции (МКС) не участвует. В то же время он планирует предоставлять на собственных кораблях и космических станциях возможность полётов иностранных космонавтов (Нигерии, Шри-Ланки и т. д.) — подобно тому, как это ранее было начато СССР/Россией и США.

Наряду с США, Россией и Европой, Китай имеет национальную глобальную систему спутниковой навигации — «Бэйдоу».
Китай строит собственную многомодульную орбитальную станцию, имеет обширную программу исследования Луны, включающую создание совместно с Россией лунной станции; разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль и сверхтяжёлую ракету-носитель Чанчжэн-9.

Цели и задачи 

Согласно официальному плану 2006 года, китайская космическая программа имеет следующие цели и задачи:
 разведка космического пространства;
 повышение понимания и знания Земли и космоса;
 использование космоса в мирных целях;
 поощрение цивилизации и общественного развития на благо всего человечества;
 решение вопросов экономического устройства, научного и технологического развития, безопасности страны и общественного развития;
 повышение научной просвещённости китайских граждан;
 охрана национальных интересов и прав Китая;
 наращивание национальной мощи.

Инфраструктура 
Китай имеет несколько десятков научных и производственных предприятий космической отрасли (см. Промышленность КНР#Аэрокосмическая промышленность).

Организации:
 Китайское национальное космическое управление
 Китайская академия космических технологий (CAST).

Китай имеет четыре космодрома:
 Цзюцюань;
 Сичан;
 Тайюань;
 Вэньчан (наиболее южный).

Китай имеет третий в мире флот морских кораблей космического слежения и сеть наземных радарных станций слежения, в том числе за пределами своей территории (в Намибии, Кирибати и т. д.).

История 
Основателем космической программы в Китае считают Цянь Сюэсэня, долгие годы (с августа 1935) жившего в США и участвовавшего во многих американских аэрокосмических разработках. После обвинений ФБР Цяня Сюэсэня в «пособничестве коммунистам» он вернулся в Китай (1955) и возглавил работы по ядерной и ракетно-космической программам Китая.

Началом космической программы Китая можно считать 8 октября 1956 года, когда в КНР была создана 5-я академия Министерства обороны, проводившая разработки, связанные с ракетной тематикой, ещё с советской помощью. В ходе исследовательских полётов геофизических ракет в 1966 году в стратосферу была запущена ракета с двумя мышами на борту, а 14 и 28 июля в ходе двух запусков ракеты T-7A — собаки. От суборбитальных полётов животных, минуя орбитальные, в том же году было решено перейти к подготовке пилотируемого полёта человека.

1 апреля 1968 года в Китае сформирован НИИ аэрокосмической медицинской техники, главным образом создававший космические комплексы жизнеобеспечения, а также выбиравший и готовивший космонавтов. Для космических полётов было отобрано 19 человек, на основе опыта СССР и США выбиравшихся из лётчиков-истребителей.

24 апреля 1970 года Китай провёл успешный запуск своего первого спутника «Дунфан Хун-1» () (после одной неудачной попытки 16 ноября 1969 года). Благодаря данному запуску Китай стал 11-й страной с собственным спутником, но 5-й в мире и 2-й в Азии (отстав от Японии всего на несколько недель) космической державой.

Китай имел три программы создания пилотируемых космических кораблей. В случае реализации начатой в конце 1960-х гг первой программы «Шугуан» в планировавшийся срок (1973 год) Китай всего через 3 года после запуска своего первого спутника Дунфан Хун-1 и всего через 12 лет после СССР и США стал бы в мире третьей космической державой, однако программа была прекращена в 1972 году, до достижения результата, по экономическим и политическим причинам. 26 ноября 1975 года Китай успешно запустил первый искусственный спутник Земли с возвращаемой капсулой, осуществившей посадку в намеченной области, что имело значение для будущего создания космического пилотируемого корабля. Однако проект ввиду дороговизны и недостаточных промышленно-технических ресурсов страны был приостановлен в 1975 году.

В конце 1970-х — начале 1980-х на базе спутников FSW существовала вторая китайская пилотируемая программа, которая была частично рассекречена и официально также прекращена без результата (хотя есть утверждения, что она была остановлена после неудачного запуска первого тайконавта в декабре 1978 или январе 1979).

В 1990-е годы специалисты украинского ВПК сыграли значительную роль в ракетной программе Китая, который в качестве двигателя для своих космических программ использовал советский РД-120. Тогда «Южмаш» и его сотрудники помогли наладить его массовое производство в Поднебесной и дали старт китайскому ракетостроению.

С 1993 года космическую программу координирует Национальное управление по исследованию космического пространства Китая, состоящее из департаментов генерального планирования, науки, технологий и контроля качеств, системных разработок, международного сотрудничества.

Реально космической сверхдержавой с пилотируемой космонавтикой Китай стал в 2003 году, по третьей пилотируемой программе «Шэньчжоу» — Проекту-921, преобразованному в 1992 году из Проекта-863 1986 года.

В 2018 г. Китай запустил 38 ракет (США — 17).

11 июня 2021 г. при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2-ди» успешно выведен на орбиту Земли четыре спутниковых аппарата «Бэйцзин-3», «Зайсы-2», «Янван-1» и «Тайкун шиянь».

В июле 2021 г. успешно прошел пробный полет многоразового суборбитального корабля. Запуск корабля осуществился с космодрома «Цзюцюань», после совершив посадку в аэродроме Алашань-Юци .

10 декабря 2021 года КНР успешно осуществила запуск группы спутников «Шицзянь-6 05». Сообщается, что запуск состоялся в 03.11 по московскому времени с космодрома Цзюцюань. Спутники планируется использовать для исследования космоса и испытания новых технологий.

Проекты

Пилотируемая программа «Проект 921» 

21 сентября 1992 года Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК рассмотрел и одобрил постановление «Запросы указаний касательно разработки Китаем программы космических пилотируемых кораблей» (), дав старт проекту пилотируемой космонавтики, получившему название «Проект 921» («921» — по дате выхода постановления), и утвердив три этапа этого проекта.

«Проект 921» состоит из следующих стадий: 921-1 — создание пилотируемого космического корабля; 921-2 — создание посещаемых пилотируемых орбитальных станций-лабораторий с освоением технологии стыковки; 921-3 — создание постоянно пилотируемой долговременной многомодульной орбитальной станции-комплекса.

921-1 

Проект 921-1 создания пилотируемых кораблей «Шэньчжоу» (), получил утверждение и финансирование в 1992 году для четырёх пробных беспилотных испытательных полётов и последующих пилотируемых миссий. 

5 января 1998 года сформирован корпус космонавтов НОАК. Приняв во внимание опыт СССР и США, первые два отряда космонавтов Китай формировал из военных лётчиков. Из 1500 наиболее отличившихся лётчиков ВВС КНР был отобран первый отряд космонавтов из 14 человек. Второй отряд был сформирован в мае 2010 года: к первому добавилось 7 лётчиков-истребителей. В сформированный в 2020 году новый, третий отряд из 18 человек кроме лётчиков вошли научные работники и инженеры научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений
.

После беспилотных полётов с 1999 года корабль «Шэньчжоу-5» вывел первого тайконавта Ян Ливэя () на орбиту 15 октября 2003 года. 
«Шэньчжоу-6» в 2005 году стал первым многоместным китайским кораблём. 
В миссии «Шэньчжоу-7» 2008 года тайконавты Чжай Чжиган () и Лю Бомин () выполнили первый выход в открытый космос. На корабле «Шэньчжоу-9» в 2012 году впервые была запущена женщина-тайконавт, а другой тайконавт отправился во 2-й полёт.

921-2 
В 2011 году запущен «Тяньгун-1» () — 8-тонная орбитальная лаборатория (целевой модуль), являющаяся первым этапом создания китайских пилотируемых орбитальных станций. Она была предназначена для отработки сближения и стыковки орбитальных аппаратов. К ней было осуществлено 3 экспедиции — «Шэньчжоу-8» (беспилотный), «Шэньчжоу-9», «Шэньчжоу-10» (пилотируемые).

В 2016 году была запущена орбитальная лаборатория «Тяньгун-2», к которой была осуществлена пилотируемая экспедиция «Шэньчжоу-11» и полёт грузового корабля «Тяньчжоу-1». На этой лаборатории впервые для Китая производилась отладка способов решения задач пилотируемой космонавтики, технологий будущей полномасштабной орбитальной станции.

921-3 
В 2021 году было начато строительство третьей в мире (после советского комплекса станции «Мир» и МКС) многомодульной постоянно пилотируемой орбитальной станции со сроком службы более 10 лет, включающей центральный жилой модуль и два модуля-лаборатории.

29 апреля 2021 года был запущен основной модуль «Тяньхэ». В мае 2022 года для строительства станции был запущен грузовой корабль »Тяньчжоу-4», а в июне — пилотируемый «Шэньчжоу-14». 24 июля 2022 года запущен лабораторный модуль «Вэньтянь» и состыкован с модулем «Тяньхэ». Его диаметр 4,2 м, длина 17,9 м, стартовая масса 23 тонны, рекордная для мировых монолитных орбитальных активных летательных аппаратов; имеется роботизированная «рука» размером 5 метров с 7 степенями свободы. Это был 24-й запуск в рамках китайской программы пилотируемой космонавтики. В октябре 2022 года планируется запуск лабораторного модуля «Мэнтянь». После чего все три модуля образуют Т-образную конфигурацию и строительство орбитальной станции будет завершено. Её рабочий объём составит 100 м³. На внешнюю поверхность станции доставляемые «космическими грузовиками» устройства будут выставляться из воздушного шлюза при помощи роботизированной «руки». После завершения строительства станции на ту же орбиту планируется запуск оптического модуля «Сюньтянь» с космическим телескопом, имеющим зеркало диаметром 2 м и поле зрения в 300 раз больше, чем у «Хаббла», а разрешение схожее. Время от времени он будет стыковаться с орбитальной станцией для заправки и других поддерживающих работ.

Масса станции, не включая корабли, составит 60 тонн, экипаж — три или более тайконавтов, каждая группа космонавтов будет работать на станции посменно в течение трех-шести месяцев.

Наклонение орбиты — 42—43 градуса, высота орбиты — 340—450 километров. Будет создан также автоматический грузовой корабль для снабжения станции. В дальнейшем к 2025 году станция будет наращена ещё несколькими модулями и платформами.

В планах Китая — создание нового поколения ракет-носителей и пилотируемого космического корабля, способного перевозить 7 космонавтов, с повторно используемой возвращаемой капсулой.

Многоразовый пилотируемый космический корабль 

Китай ведёт разработку перспективного многоразового пилотируемого космического корабля следующего поколения. Создан и прошёл атмосферные испытания прототип космоплана «Шэньлун».

Грузовые космические корабли 
На начало 2020-х годов Китай оперирует грузовыми космическими кораблями серии «Тяньчжоу» с максимальной грузоподъёмностью из всех действующих (6,5 тонн на НОО).

Освоение Луны 

Китай является претендентом на выигрыш во «второй лунной гонке» (за создание первой лунной базы и возобновление пилотируемых полётов к Луне после более чем полувекового перерыва) в случае нереализации или затягивания аналогичных планов США, России, ЕС, Японии, Индии. Китай планирует начало пилотируемых полётов к Луне и строительство лунной базы к 2030 году. Для этого им проектируется сверхтяжёлая ракета-носитель «Чанчжэн-9».

На пути к этой перспективной цели в настоящее время в Китае идёт осуществление программы исследования Луны автоматическими средствами.

В октябре 2007 года был запущен «Чанъэ-1» — первый китайский искусственный спутник Луны. С этой АМС Китай стал третьей (после СССР и США) страной, начавшей независимое исследование Луны.

Затем была запущена станция «Чанъэ-2», а 14 декабря 2013 года произведена первая посадка на Луну китайской станции «Чанъэ-3» с луноходом «Юйту». Китай стал второй (после СССР) страной, управлявшей дистанционными луноходами.

23 октября 2014 года был запущен «Чанъэ-5Т1» для эксперимента с возвращением на Землю с лунной орбиты. Спутник совершил облёт Луны. Спускаемый аппарат вошёл в атмосферу и приземлился 31 октября 2014 года. КНР стала третьей (после СССР и США) страной с технологией спускаемых аппаратов после полёта к Луне.

3 января 2019 года, впервые в мире на обратной стороне Луны, прилунилась китайская АМС «Чанъэ-4» с луноходом «Юйту-2», а 16 декабря 2020 года АМС «Чанъэ-5» доставила на Землю 1731 грамм лунного грунта. Китай стал первой страной, организовавшей работу на поверхности обратной стороне Луны с трансляцией через точку Лагранжа L2 системы Земля-Луна.

В 2021 году Китай принял решение строить совместно с Россией Международную научную лунную станцию. Текущие лунные программы Китая и России были интегрированы в этот проект.

Прочие межпланетные проекты 
Станция «Чанъэ-2» после Луны провела в 2012 году изучение с пролётной траектории астероида Таутатис.

Китай вслед за СССР/Россией, США, Японией, Индией и Евросоюзом начинает исследования Марса. Его первая марсианская межпланетная станция «Инхо-1», которая должна была стать искусственным спутником Марса, была запущена и затем упала в океан вместе с российской АМС «Фобос-Грунт» в 2011 году.

В июле 2020 года Китай запустил к Марсу АМС «Тяньвэнь-1», включающую марсоход, прибывшую в окрестности планеты в феврале 2021 года.

19 августа 2021 года КНР заявили об успешном запуске на орбиту группу научно-экспериментальных спутников Тяньхуэй-2. Пуск осуществлялся с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

Китайская орбитальная группировка 

По состоянию на февраль 2015 года, орбитальная группировка КНР включала в себя 131 космический аппарат (столько же, сколько у России).

Китайская группировка на орбите наиболее динамично формировалась в XXI веке: если в 90-е годы Китай осуществил чуть больше 30 запусков, то с начала 2000-х годов КНР запустила больше 100 спутников — из 147 китайских спутников, выведенных на орбиту в 1970—2014 годах, 87 были запущены в первое десятилетие XXI века.
 Диаграмма орбитальных запусков КНР с 1970 по 2021 гг.

Военная программа 
Первое успешное испытание противоспутникового оружия было проведено 11 января 2007 г., когда прямым попаданием ракеты был сбит старый метеоспутник на полярной орбите на высоте 865 км.

В 2013 году СМИ США сообщили, что Китай провёл испытания трёх небольших спутников, запущенных 20 июля того же года. Предполагается, что эти спутники являются частью секретной программы разработки противоспутниковой системы: один из них был оснащён манипулятором, и во время полёта изменил орбиту на 150 км, сблизившись с другим на небольшое расстояние. Этот манипулятор может использоваться для захватывания или сбивания других спутников.

30 октября 2015 года было проведено успешное испытания противоспутниковой ракеты Dong Neng-3, запущенной с (военной базы) Korla Missile Test Complex. Это третья противоспутниковая ракета, разработанная в КНР.

Cпутники дистанционного зондирования Земли: 
 Gaofen 02F (запуск 27 октября 2021 с космодрома Цзюцюань) и "Гаофэнь-12-03" (запуск 27 июня 2022);
три спутника ДЗЗ Yaogan-35-02 (запущены 23 июня 2022 РН Long March-2D с космодрома Сичан). 

Также ДЗЗ спутниковой группировки  (всего в группировку должны войти 28 спутников) (два спутника, SuperView Neo-2-01 и SuperView Neo-2-02  запущены 16 июля 2022 РН "Чанчжэн-2C" с космодрома Тайюань);
спутники «Цзилинь-1 Гаофэнь» (13 ед.)

Частная космонавтика 
17 мая 2018 года китайский частный производитель ракет компания «OneSpace Technology» провела испытательный пуск первой полностью разработанной и произведённой частной компанией коммерческой ракеты OS-X. Пуск состоялся в 7:33 по местному времени на северо-западе страны на тестовой площадке.

Значения названий 
 «Дунфанхун» — Алеет Восток
 «Чанчжэн» — Великий поход
 «Шугуан» — рассвет
 «Шэньчжоу» — волшебная лодка
 «Шэньлун» — волшебный дракон
 «Тяньгун» — небесный дворец
 «Чанъэ» — имя мифологического персонажа (живущей на Луне женщины)
 «Юйту» — лунный заяц

См. также 
 Китайское национальное космическое управление
 Китайская аэрокосмическая корпорация (China Aerospace Science and Industry Corporation, CASIC)
 Цянь Сюэсэнь — отец китайской космонавтики.
 Шэньлун (МТКК)
 Космический буксир
 Список космических запусков Китая
 :Категория:Космонавты Китая
 :Категория:Космические корабли серии «Шэньчжоу»

Примечания

Ссылки 
 Космос по-китайски. В последние годы Китай и Россия все чаще подумывают бороздить просторы космоса вместе // «Коммерсантъ Власть» № 47 от 28.11.2016, стр. 9
 Китайская космическая программа: что о ней известно // Русская служба Би-би-си, 3 января 2019
 «Спутник-шок» 21-го столетия: новейший китайский квантовый спутник «Мо-цзы» // nippon.com, 13.08.2019
 Второй фронт: Китай обходит США в космической гонке // Газета.Ru, 27.06.2020
 Как Китай задвинул самую великую космическую державу // Свободная пресса, 27 января 2022
 д/ф «Великий поход Китая в космос» от Discovery Science